Super liga Srbije 2017/2018 była 12. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Serbii. 
Brało w niej udział 16 drużyn, które w okresie od 21 lipca 2017 do 17 maja 2018 rozegrały w dwóch rundach 37 kolejek meczów.  
Obrońcą tytułu była drużyna Partizan.
Mistrzostwo po raz czwarty w historii zdobyła drużyna Crvena zvezda.

Drużyny

Faza zasadnicza

Tabela

Wyniki

Faza finałowa

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Super liga Srbije 2017/2018 - rsssf
 Super liga Srbije 2017/2018 - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 FSS – Serbski Związek Piłki Nożnej 
 Srpska SuperLiga

Zobacz też 
 Prva liga Srbije (2017/18) – rozgrywki na drugim poziomie ligowym
 Srpska Liga (2017/18) – rozgrywki na trzecim poziomie ligowym

2017 w piłce nożnej
2018 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii
2017 w Serbii
2018 w Serbii